«Эликсир» — фильм режиссера Даниила Зинченко. Международная премьера состоялась в 2016 году на 66-м Берлинском кинофестивале. Российская премьера была в 2015 году на фестивале Движение (Омск).

Сюжет 
Современная сказка, главные герои которой — ученые, партизаны, космонавты, чиновники и Родина-мать. Ученый со своим помощником пытается добыть ингредиенты для эликсира, с помощью которого можно будет воскресить всех мёртвых. В это же время силовики разыскивают Плотника, который умеет превращать воду в нефть.

В ролях 
 Александр Горелов — Плотник
 Дмитрий Журавлёв — Майор
 Николай Копейкин — Командир
 Григорий Сельский — Партизан
 Виктория Максимова — Партизанка Чайка
 Анна Алексеева — Космонавтка Чайка
 Олег Руденко-Травин — Учёный
 Сергей Фролов — Серафим
 Виктор Хоркин — Старец
 Анастасия Чупахина — Анна Тимофеевна
 Глеб Алейников — Почтальон
 Алексей Овсянников — Зимний Партизан
 Людмила Зинченко — Родина-мать (голос)
 Надя Гришина, Пётр Жуков (Ладен), Максим Кувыкин, Алина Котова, Михаил Максимов, Deniz Sayki — странники

Съёмочная группа 
 Звукорежиссёры — Андрей Гурьянов, Антон Курышев
 Художники-постановщики — Анастасия Нефёдова, Екатерина Гаврилова
 Монтаж — Даниил Зинченко
 Линейные продюсеры — Люся Артемьева, Алина Котова
 Ассистент режиссёра — Виктория Чупахина
 Подбор актёров — Элеонора Анисимова
 Ассистенты оператора — Екатерина Мишурова, Александра Коракина
 Костюмеры — Людмила Зинченко, Анна Андреева, Мария Филина
 Грим — Виктория Чупахина, Снежана Рафикова
 Графика и спецэффекты — Юрий Голубев, Михаил Максимов, Степан Рожковский, Эмиль Гафуров, Вадим Петриченко, Сергей Метельский
 Цветокоррекция — Юрий Ворохин

Факты о фильме 
 Основные съёмки фильма проходили в августе 2014 на озере Стерж в Тверской области
 В массовых сценах принимали участие жители посёлка Пено
 Из-за ограниченного бюджета актёры, оператор и звукорежиссёры согласились работать бесплатно.

Ссылки 
 https://www.berlinale.de/en/2016/programme/201607988.html
 https://seance.ru/articles/elixir-review/
 https://berliner-filmfestivals.de/2016/02/interview-mit-regisseur-daniil-zinchenko-zu-elixir/

Фильмы России 2015 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 2015 года
Фильмы-драмы России
Фантастические фильмы России
Фантастические фильмы 2015 года